

Biografia 
Figlio del titolare di una concessionaria e di una maestra, nel 1979 inizia la sua carriera di pilota e contemporaneamente si iscrive alla facoltà di Economia dell'Università di Napoli.
A partire da 1983 affianca alla carriera sportiva anche l'attività di imprenditore, prima affiancando il padre nell'imponente concessionaria Lancia di Macchia d'Isernia sulla SS 85 aperta nel 1985 (estesasi anche a Alfa Romeo e FIAT) poi, insieme a due soci, dal 1993 con diverse operazioni commerciali sempre in ambito automobilistico.

Nel 2006 fonda l'azienda automobilistica DR Motor Company che commercializza con il brand dr (tratto dal cognome del suo fondatore) auto che assembla in Molise a partire da componentistica di derivazione cinese.

Nel 2010 Massimo Di Risio riceve il premio "Made in Italy" come Personalità dell'anno per la sua attività imprenditoriale nel mondo automobilistico. Dopo una profonda crisi, rilancia l'azienda, che nel 2022 raggiunge oltre 25000 vendite. 

Nel 2020 lancia il marchio Auto EVO, che offre modelli più economici rispetto a quelli  della DR; nel 2022 stringe un accordo con FCA Bank per il settore del noleggio, lancia i marchi Sportequipe e ICKX, poi  acquisisce da "Fabia Maserati" il marchio automobilistico OSCA.

Nel 2021 viene inserito nella lista dei 100 manager italiani dell'anno.

Note 

DR Motor Company
Fondatori di impresa